Moždíř může být:
 hmoždíř – nádoba k roztloukání koření, někdy nepřesně nazývaná moždířem
 moždíř (zbraň) – těžká dělostřelecká zbraň
 salutní moždíř – krátká hlaveň používaná pro vytvoření zvukového efektu při slavnostních příležitostech